Koesj (oudheid), een rijk in Nubië (nu Soedan) in de oudheid.
 Kus (Hebreeuwse Bijbel), zoon van Cham, kleinzoon van Noach; zijn naam wordt ook gegeven als Koesj of Kush
 Al Koesj, plaats in Irak
 Kush (band), een Amerikaanse rap-metalband
 Kush (marihuana), een marihuana-variëteit
 Kush Games, een Amerikaans computerspelbedrijf
 Koesjitische talen, een groep talen die worden gesproken in de Hoorn van Afrika (Ethiopië, Eritrea, Somalië en Djibouti)
 Hindoekoesj, een gebergte in het noordoosten van Afghanistan en het noorden van Pakistan
 The Kush, een album van de Amerikaanse rapper Havoc
 Kush, een fictief land in de Conan de Barbaar-boeken; zie Thuriaans continent
 "Kush"  is een single van Dr. Dre, Snoop Dogg, en Akon
 "Kush" is tevens een single van Lil' Wayne.